Solbergaskolan kan syfta på:

 Solbergaskolan, Visby – den största grundskolan i Visby
 Solbergaskolan, Stockholm – en kommunal grundskola och grundsärskola